Gelber Husar ist ein Trivialname zweier Husarenfischarten:
 Gelber Husar (Neoniphon opercularis)
 Gelbgestreifter Husar (Neoniphon marianus)